Manuel Tejada ist der Name folgender Personen:

* Manuel Tejada (Schauspieler), spanischer Schauspieler 
 Manuel Tejada (Musiker) (* 1957), dominikanischer Musiker